

Населені пункти та їхні частини
 Марцелін — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Марцелін — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Марцелін — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Марцелін — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Марцелін — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Марцелін — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Марцелін — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Марцелін — частина села Поромб у гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Марцелін — частина села Цаловня в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки